Il Cirò rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita nei comuni di Cirò e Cirò Marina e in parte nei territori di Melissa e Crucoli. Prodotto con  gaglioppo min. 80%, sono ammessi per disciplinare altri vitigni a bacca nera per un max. 20%, di cui barbera, 

cabernet franc, cabernet sauvignon, sangiovese e merlot max. 10%

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino, con riva amaranto.
odore: gradevole, delicato, intensamente vinoso.
sapore: secco, corposo, tannico, armonico, vellutato con l'invecchiamento.

Storia 
Vino molto antico, parrebbe fosse offerto ai vincitori delle antichi olimpiadi del mondo classico.
Il territorio in cui si produce è la provincia di Crotone nei territori compresi tra i comuni di Cirò e Cirò Marina, Strongoli, Melissa, Crucoli (Torretta), e parte del territorio di Umbriatico.
Considerato il "Barolo del sud", fu molto utilizzato come taglio per il Barolo  e altri vini del centro e del nord, soprattutto piemontesi.

Abbinamenti consigliati 
Carni rosse, arrosti, capretto farcito, brasati, piatti a base di peperoncino, formaggi stagionati semiduri, salumi. 
Nell'area del cirotano accompagna la tipica "sardella" (crema di pesce azzurro neonato e peperoncino).

Produzione 
Comuni di Cirò e Cirò Marina e in parte i territori di Melissa e Cruoli, stagione, volume in ettolitri
-affinamento: 1º giugno successivo all'anno di vendemmia.

Vini DOC della provincia di Crotone
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Gaglioppo